Smíšená čtyřhra Australian Open 2018 probíhala ve druhé polovině ledna 2018. Do mixu melbournského grandslamu nastoupilo třicet dva dvojic. Obhájcem titulu byl americko-kolumbijský pár Abigail Spearsová a Juan Sebastián Cabal, který ve čtvrtfinále dohrál na raketách pátých nasazených Tímey Babosové s Rohanem Bopannou.

Vítězem se staly kanadsko-chorvatské turnajové osmičky Gabriela Dabrowská s Matem Pavićem, které ve finále zdolaly maďarsko-indický pár Babosová a Bopanna po dramatickém třísetovém průběhu. Šampioni odvrátili v supertiebreaku mečbol soupeřů a rozdělili si částku 160 000 australských dolarů, poražení pak poloviční odměnu. Dabrowská s Pavićem získali druhý grandslam ze smíšené čtyřhry, když Kanaďanka triumfovala již s Bopannou na French Open 2017 a Chorvat získal trofej se Siegemundovou na US Open 2016. 24letý Pavič tak ovládl během necelých 24 hodin dvě deblové soutěže Australian Open 2018 po výhře v mužské čtyřhře a celkově si připsal přes 325 tisíc amerických dolarů.
 
Závěrečný nedělní program grandslamu se stal prvním hracím dnem, v němž došlo k zatažení střechy nad centrem Rod Laver Arena v důsledku bezpečnostních teplotních pravidel. Organizátoři nařídili zastřešení pro vysokou teplotu blížící se 40 °C (104 °F) a finále mixu i navazující mužské dvouhry se odehrály v halových podmínkách. Tento preventivní krok byl kritizován tenisty, např. Jamiem Murraym, Marinem Čilićem, Patem Cashem či Gregem Rusedskim.

Nasazení párů 
  Latisha Chan /  Jamie Murray (2. kolo)
  Casey Dellacquová /  John Peers (2. kolo)
  Jekatěrina Makarovová /  Bruno Soares (semifinále)
  Květa Peschkeová /  Henri Kontinen (2. kolo)  Tímea Babosová /  Rohan Bopanna (finále)
  Andrea Sestini Hlaváčková /  Édouard Roger-Vasselin (čtvrtfinále)
  Čan Chao-čching /  Michael Venus (2. kolo)''
  Gabriela Dabrowská /  Mate Pavić (vítězové)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Australian Open 2018